Akt unii – ustawa dotycząca połączenia Anglii i Szkocji (1707 r.)
 Akt unii – ustawa dotycząca połączenia Wielkiej Brytanii i Irlandii (1800 r.)